La Mercè, de stadsfeesten van Barcelona
 Merče, een plaats in Slovenië
 De veel voorkomende afkorting van de Spaanstalige meisjesnaam Mercedes (voornaam)